Le sigle FIMOC peut désigner:

 Federacion Inter-regionau dels Medias Occitans.
 Fédération internationale des mouvements ouvriers chrétiens.